Seoca bezeichnet:

 eine städtische Siedlung in der kroatischen Gemeinde Omiš, siehe Seoca (Omiš),
 ein Dorf in der bosnisch-herzegowinischen Gemeinde Novo Goražde, siehe Seoca (Novo Goražde),
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Andrijevica, siehe Seoca (Andrijevica),
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Bar, siehe Seoca (Bar).
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Podgorica, siehe Prisoja (Podgorica)